RL Emilia Romagna 1, Trmedia 1, Trmedia 2 e Canale 9 Consorzio sono quattro dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Emilia Romagna 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Trmedia 1 e Trmedia 2 appartengono a Telereggio e TRC Tele Radio Città.Canale 9 Consorzio appartiene a Canale 9, Di.TV, Medianet Group e Telesanterno.

Copertura 
RL Emilia Romagna 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta l'Emilia-Romagna, eccetto la provincia di Piacenza.Trmedia 1 è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia.Trmedia 2 è una rete di secondo livello disponibile in tutta l'Emilia-Romagna, eccetto le province di Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini.Canale 9 Consorzio è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Parma e Reggio Emilia.

Sono inoltre ricevibili quattro multiplex locali lombardi:RL Lombardia 1 è una rete di primo livello disponibile nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.RL Lombardia 2 è una rete di primo livello disponibile nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.Studio 1 Network A è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Piacenza.Studio 1 Network B è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Parma e Piacenza.

È inoltre ricevibile un multiplex locale veneto:RL Veneto 1 è una rete di primo livello disponibile nella provincia di Ferrara.

Frequenze 
RL Emilia Romagna 1 trasmette sul canale 29 della banda UHF IV nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia e sul canale 32 della banda UHF IV in tutta l'Emilia-Romagna, eccetto le province di Parma e Piacenza.Trmedia 1 trasmette sul canale 35 della banda UHF IV nelle province di Modena, Parma e Reggio Emilia.Trmedia 2 trasmette sul canale 42 della banda UHF V in tutta l'Emilia-Romagna, eccetto le province di Ferrara, Parma, Piacenza e Rimini.Canale 9 Consorzio trasmette sul canale 39 della banda UHF V nelle province di Parma e Reggio Emilia.RL Lombardia 1 trasmette sul canale 22 della banda UHF IV nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.RL Lombardia 2 trasmette sul canale 34 della banda UHF IV nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.Studio 1 Network A trasmette sul canale 21 della banda UHF IV nella provincia di Piacenza.Studio 1 Network B trasmette sul canale 31 della banda UHF IV nelle province di Parma e Piacenza.RL Veneto 1 è ricevibile sul canale 42 della banda UHF V nella provincia di Ferrara.

Servizi

Canali televisivi (RL Emilia Romagna 1)

Canali televisivi (Trmedia 1)

Canali televisivi (Trmedia 2)

Canali televisivi (Canale 9 Consorzio)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive dell'Emilia-Romagna